Volledige Werken (Multatuli)
 Volledige werken (Marten Toonder)